Alexander Deilert (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || Almtuna IS || Allsvenskan ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Djurgården Hockey || Elitserien ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Frisk Asker || GET Ligaen ||8 ||1 ||4 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010||Mora IK || Allsvenskan ||32 ||5 ||11 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Djurgården Hockey || Elitserien ||26 ||0 ||1 ||1 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Djurgården Hockey || Elitserien || 27|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| IF Sundsvall Hockey|| Elitserien ||2 ||1 || 0|| 1||0 ||-||- ||- ||- ||-|
|-
|2010-2011|| Örebro HK || Elitserien ||21 ||5 ||8 ||13 ||16 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2011-2012|| Leksands IF || Allsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Borlänge HF || Division 1 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || SC Riessersee || 2. Bundesliga ||25 ||6 ||9 ||15 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Asplöven HC || Allsvenskan ||51 ||9 ||15 ||24 ||93 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014|| BIK Karlskoga || Allsvenskan ||45 ||12 ||15 ||27 ||53 ||6 ||0 ||4 ||4 ||10
|-
| 2014-2015 || Djurgården Hockey || SHL ||30 || 0||1 ||1 || 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Mora IK || Allsvenskan || 44 || 5 || 24 || 29 || 32 || 5 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2016-2017 || Karlskrona HK || SHL || 12 || 2 || 1 || 3 || 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Karlskrona HK || SHL || 20 || 1 ||	1 || 2 ||6  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || AIK IF || Allsvenskan || 24 || 3 ||10 || 13 ||10  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || AIK IF || Allsvenskan ||36 ||7 ||24 ||31 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || IF Björklöven || Allsvenskan ||34 ||6 ||20 ||26 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || IF Björklöven || Allsvenskan || 51|| 10 ||20 ||30 ||24 ||13 ||4 ||8 ||12 ||4
|-
| 2021-2022|| AIK IF || Allsvenskan ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Mora IK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Leksands IF
Joueur du Asplöven HC
Joueur du Örebro HK
Joueur du SC Riessersee
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du Almtuna IS
Joueur du Karlskrona HK
Joueur de l'AIK IF
Joueur du IF Björklöven